Immunoglobuline M, meestal afgekort tot IgM
IGM Internationaal Grootmeester (schaken)
IGM (scootermerk), Italiaans scootermerk
IGM is ook de afkorting die in games wordt gebruikt voor ingame message